Зѐнон Лю̀двик Клеменшѐвич () е полски езиковед синтактолог, полонист, професор в Ягелонския университет, офицер от Полската войска, главен редактор на научното списание „Йензик Полски“ (1958 – 1969), член на Полската академия на знанията и Полската академия на науките.

Трудове 
 Dwa urywki z dziennika polonisty (1922)
 Jak uczyć języka ojczystego (1922)
 Język polski. Podręcznik do nauki o języku ojczystym (1926)
 Nauka gramatyki języka ojczystego za granicą (1927 – 1928)
 Szczątki niezłożonej odmiany przymiotników w staropolszczyźnie (1927)
 Cel nauczania gramatyki języka ojczystego w szkole (1928)
 Dydaktyka nauki o języku ojczystym (1929)
 Podstawowe zagadnienia zamierzonej reformy ortograficznej (1935)
 Walka o ortografię (1935)
 Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej (1937)
 Gramatyka współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie (1939)
 Jak charakteryzować język osobniczy (1946)
 Poprawność i pedagogika językowa (1947)
 Skupienia czyli syntetyczne grupy wyrazowe (1948)
 Jak żyła polszczyzna do końca XVI wieku (1949)
 Problematyka składniowej interpretacji stylu (1951)
 Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego (1952)
 O różnych odmianach współczesnej polszczyzny (1953)
 Zarys składni polskiej (1953)
 Bibliografia ekslibrisu polskiego (1954)
 Gramatyka historyczna języka polskiego (1955, в съавторство с Тадеуш Лер-Сплавински и Станислав Урбанчик)
 Historia języka polskiego (1961)
 W kręgu języka literackiego i artystycznego (1961)
 Znaczenie realne i etymologiczne (1962)
 Usługowa funkcja języka (1966)
 Ze studiów nad językiem i stylem (1969)

Бележки 

Синтактолози
Полски езиковеди
Полски есперантисти
Полски полонисти
Член-кореспонденти на ПАН
Действителни членове на ПАН
Членове на Полската академия на знанията
Членове на Полското лингвистично дружество
Полски военни дейци от Първата световна война
Полски военни дейци от Втората световна война
Носители на Ордена на Възраждане на Полша
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Родени в Тарнов
Погребани на Раковицкото гробище